Gila:

 Gila — группа прогрессивного рока из Германии.
 Gila — дебютный студийный альбом группы краут-рока Gila.